Linn é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Linn (Iowa)
Condado de Linn (Kansas)
Condado de Linn (Missouri)
Condado de Linn (Oregon)

Desambiguações de topônimos